Brownsville kan henvise til flere steder:

USA
 Brownsville, Californien (flertydig), flere steder i Californien
 Brownsville, Florida
 Brownsville (Metrorail station), togstation i Brownsville, Florida
 Brownsville, Escambia County, Florida
 Brownsville, tidligere navn for området South Atlanta i Atlanta, Georgia
 Brownsville, Illinois, i Jackson County
 Brownsville, White County, Illinois, i White County, Illinois
 Brownsville, Indiana
 Brownsville, Kentucky
 Brownsville, Maryland
 Brownsville, Minnesota
 Brownsville, Mississippi, i Hinds County, Mississippi
 Brownsville, Brooklyn, New York
 Brownsville, Ohio
 Brownsville, Oregon
 Brownsville, Pennsylvania
 Brownsville, Berks County, Pennsylvania
 Brownsville Township, Fayette County, Pennsylvania
 Brownsville, South Dakota
 Brownsville, Tennessee
 Brownsville, Texas, den største by med navnet Brownsville.
 Brownsville, Vermont
 Brownsville, Washington
 Brownsville, West Virginia
 Brownsville, Wisconsin

Canada
 Brownsville, British Columbia
 Brownsville, Nova Scotia
 Brownsville, Durham Region, Ontario
 Brownsville, Oxford County, Ontario
 Brownsville Station, Ontario

Australien
 Brownsville, New South Wales, en forstad i Wollongong, New South Wales